Torpet kan avse:
torparstuga, se Torp
webbspinoff till TV-programmet Farmen, se Farmen
Söderportgymnasiet

Se även 
Torp (olika betydelser)